Roumégoux puede referirse a: 

 Roumégoux, comuna francesa situada en Cantal.
 Roumégoux, comuna francesa situada en Tarn.